Huérfano/a hace referencia a varios artículos:

Lugares
Huérfano (Nuevo México), lugar designado por el censo.
Condado de Huérfano, en el estado estadounidense de Colorado.
Calera de las Huérfanas, lugar de relevancia histórica en el Departamento de Colonia, Uruguay
Calle Huérfanos, calle chilena que cruza el centro-poniente de Santiago
Las Huérfanas, grupo de edificios de estilo barroco situado en Santiago de Compostela.

Instituciones en España
Colegio de Huérfanas Recoletas de OviedoColegio de Niñas Huérfanas (Cuéllar)
Colegio Imperial Niños Huérfanos San Vicente Ferrer

Medicina y saludHuérfano del sida, al morir uno o ambos padres por la enfermedad.Medicamento huérfano, economía de la salud.Receptor huérfano, proteína.

Cine, televisión y seriesLa Huérfana, telenovela peruana.Huérfanas, telenovela mexicana.Huérfanos electrónicos, serie cómica de animación flash.La huérfana, película estadounidense de terror y suspenso de 2009.Las dos huérfanas, película muda estadounidense de 1921.Película huérfana, abandonada por su productor.Stella O., huérfana emocional, capítulo de la serie de televisión argentina Mujeres asesinas.

Además
Fuente huérfana, fuente radiactiva.Ley contra huérfanos rusos, que prohíbe la adopción de huérfanos rusos en familias norteamericanas.Viuda y huérfana''', en tipografía